Істо́міна — російське прізвище.

Відомі носії:
 Істоміна Авдотья Іллівна — російська артистка балету
 Істоміна Карина Ігорівна — російська діджей, модель, блогер, музикант.
 Істоміна Катерина Олегівна — українська плавчиня, майстер спорту України міжнародного класу

Див. також 
Істомін

Російські прізвища